I56, i56 ou I-56 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire
 , 2 sous-marins de la marine impériale japonaise

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres